Най-великият белгиец са две анкети, проведени в Белгия през 2005 година:
 Най-великият белгиец (Канвас), организирана от нидерландскоезичната телевизия Канвас
 Най-великият белгиец (Ер Те Бе Еф), организирана от френскоезичната телевизия Ер Те Бе Еф

Вижте също 
 Великите българи